Marche puede referirse a:
 Marcas, región actual de Italia (Marche).
 Marche, antigua provincia y región histórica y cultural francesa.
 Condado de la Marche, antiguo condado medieval de Francia.
 Marche-en-Famenne, municipio francófono de Bélgica situado en la Región Valona.